— специальный район, расположенный в северной части Токио, на востоке столичного округа Токио в Японии. Название происходит от исторического .

География и население

Экономика 

В Адати базируются корпорации «Намики» (точные приборы и комплектующие), «Токио Маруи» (игрушки и модели). В районе расположены торговые центры и универмаги «Токю Хендс», «Маруи» и «Люмине», а также спортивный центр Дворец боевых искусств.

Примечания 

Районы Токио